Кубок Кремля по современному пятиборью — Международный московский турнир «Кубок Кремля», об учреждении которого президент Федерации современного пятиборье России (ФСПР) Вячеслав Аминов объявил летом 2010 года во время Финала Кубка мира, был проведен в Москве с 11 по 12 июня 2011 года. Призовой фонд — 100 тыс. долларов.

Ареной соревнования стала КСК «Битца». В рамках турнира 2011 года был разыгран «Кубок памяти Павла Леднева».

Турнир, задуманный как состязание звезд современного пятиборья, стал одним из центральных событий международного календаря. Международный союз (UIPM) включил его в список своих официальных стартов. Соревнования проходили в один день по пяти видам без полуфиналов, награды разыгрываются только в личном первенстве.

11 июня — соревновались женщины, а 12 июня на старт вышли мужчины. Всего выступало 24 спортсмена и 24 спортсменки.

Первые места в соревнованиях среди женщин заняли Виктория Терещук, Екатерина Хураськина и Анастасия Прокопенко.

Первые места в соревнованиях среди мужчин заняли Давид Свобода, Александр Лесун и Роберт Каса.

Женщины 
11 июня 2011 года прошли соревнования среди женщин.

Итоговые места распределись следующим образом:

 Итоговые результаты. Женщины.

Мужчины 
12 июня 2011 года прошли соревнования среди мужчин.

Итоговые места распределись следующим образом:

1. Свобода — 6040.

2. Лесун — 5908.

3. Кажа — 5880.

4. Мароши — 5840.

5. Тимошенко — 5768.

6. Карякин — 5736…

8. Моисеев — 5672.

9. Шугаров — 5656…

16. Фролов — 5560…

19. Секретев — 5508.

20. Панкин — 5472

Примечания

Ссылки 
 
 

Кубок Кремля по современному пятиборью
Соревнования по современному пятиборью в России